Le sigle USC peut signifier :
 Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, une université de Galice (Espagne),
 Union socialiste de Catalogne (en catalan Unió Socialista de Catalunya), un parti politique de Catalogne (Espagne),
 Unité sous contrat, une forme d'unité de recherche en France,
 Unité de surveillance continue, dans le domaine médical,
 Union sportive carcassonnaise XV, un club de rugby à XV français,
 Union sportive changéenne, un club de football français,
 Union sportive des Chaouia, un club de football algérien,
 Union sportive concarnoise, un club de football français,

Ou bien, en anglais :
 University of South Carolina, soit en français Université de Caroline du Sud, une université américaine,
 University of Southern California, soit en français Université de Californie du Sud, une université américaine,
 Trojans de l'USC, club omnisports de l'université de Californie du Sud,
 University of the Southern Caribbean , soit en français Université de la Caraïbe du sud, une université de Trinité-et-Tobago,
 University of the Sunshine Coast, soit en français Université de la Sunshine Coast, une université du Queensland, en Australie.
 United States Code, soit en français Code des États-Unis,
 Ulster Special Constabulary, soit en français Police spéciale d'Ulster, une force auxiliaire armée de police nord-irlandaise,
 United Somali Congress, soit en français Congrès de la Somalie unie, une organisation politico-militaire somalienne,